Słopica – rzeka, lewy dopływ Drawy
 Słopica – struga, dopływ Brdy

 Słopica – urzędowa nazwa rzeki Człopicy